Il existe plusieurs centres commerciaux portant ce nom :
 Le Centre Eaton Toronto ;
 Le Centre Eaton de Montréal ;
 Le Centre Eaton Vancouver, voir Metrotown ;
 Le Centre Rideau Eaton.